Tarmac peut faire référence à :
 Tarmac, marque de macadam goudronné.
Tarmac ou aire de trafic, espace d'un aérodrome revêtu de ce matériau.  
 , société britannique mettant en œuvre des enrobés.
 Tarmac (groupe), un groupe de rock français.
 Tarmac Aerosave, groupe industriel français de services aéronautiques et de démantèlement d'avions.
 Tarmac, un roman québécois de Nicolas Dickner paru en .
 Le Tarmac, théâtre à Paris